Соревнования по волейболу среди 12 женских команд на I Европейских играх в Баку проходили с 13 по 27 июня 2015 года. Победителем стала сборная Турции.

Участники 
В турнире принимали участие: сборная Азербайджана на правах организатора, 9 сильнейших сборных по рейтингу Европейской конфедерации волейбола, а также команды Болгарии и Румынии по рейтингу ЕКВ за период с 2011 по 2014 год.

Команды распределены на две группы «змейкой» в соответствии с положением в рейтинге ЕКВ.

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Волейбол на Европейских играх 2015